V-League 2015-2016 – torneo pallavolistico femminile
V-League 2015-2016 – torneo pallavolistico maschile